Łyszcze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Łyszcze – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie łuckim